{{DISPLAYTITLE:(9656) 1996 DK1}}

A (9656) 1996 DK1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Kobajasi Takao fedezte fel 1996. február 23-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9501–10000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói